Авода:

 Авода — левоцентристская израильская политическая партия.
 Авода Зара — в иудаизме один из 10 трактатов четвертого раздела (Незики́н) Мишны, которая является частью Талмуда.